Le mot véhicule désigne tout ce qui sert à transmettre ou à transporter.

Transport 

Un véhicule : engin mobile servant au transport des personnes et des marchandises :
 Véhicules terrestres : Véhicule automobile, Véhicule électrique, Véhicule à air comprimé, Véhicule à hydrogène, Véhicule autonome, Véhicule propre, Véhicule utilitaire, Véhicule tout terrain, Véhicule automatique léger.
 Véhicules militaires :Véhicule blindé de combat d'infanterie, véhicule militaire blindé
 Véhicule maritime : Véhicule porte-conteneurs maritimes
 Véhicules spatiaux : Véhicule spatial, Navette spatiale

Optique 
En optique, un véhicule est un intermédiaire permettant de translater l'image (par exemple dans un endoscope) ou de la retourner (par exemple dans une longue-vue) .

Religion 
Le Yâna, signifiant « véhicule » en sanscrit, désigne le moyen de progresser sur la voie spirituelle du bouddhisme ; ex : Grand Véhicule, Petit Véhicule.

Finance 
Dans le vocabulaire de la grande finance, un véhicule est à la fois un fonds et une structure juridique ad hoc destinés à réaliser des investissements.